Kanton Montréal (Aude), een kanton van het Franse departement Aude
 Kanton Montréal (Gers), een kanton van het Franse departement Gers